PPDA steht für:

 Patrick Poivre d’Arvor (* 1947), französischer Journalist, Autor und Fernsehmoderator
 Platforma Demnitate și Adevăr (auch Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr), politische Partei in Moldawien 
 Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority, halbstaatliche Organisation in Uganda 

Abkürzung